Irimë is een personages in Tolkiens fictieve wereld Midden-aarde.

Irimë is een Noldorijnse Elf. Haar vader is Finwë, de Hoge Koning van de Noldor, en haar moeder is de Vanyarijnse Indis, de tweede vrouw van Finwë. Ze is het derde kind van Finwë en Indis, na Findis Fingolfin, en voor Finarfin.

Irimë gaat met Fingolfin mee naar Midden-aarde. Aranwë, de vader van Voronwë, zou een zoon van Irimë kunnen zijn. De bevoorrechte posities van Glorfindel, Ecthelion van de Fontein en Egalmoth in Gondolin zouden kunnen betekenen dat ze uit de koninklijke familie stammen, en dus is het goed mogelijk dat ze van Irimë of haar zuster Findis afstammen.

Irimës lot is onbekend; ze kan gedood zijn of teruggegaan zijn naar Valinor na de Dagor Bragollach. Ze komt niet voor in de Silmarillion.

Irimës moedersnaam is Lalwendë, afgekort Lalwen, en dit is de naam waaronder ze bekendstaat. In sommige versies wordt Irimë Irien genoemd, wat misschien haar vadersnaam is.

In een eerdere versie van Tolkiens legendarium hebben Finwë en Indis drie dochters: Findis, Faniel en Finvain. Het is onduidelijk of de derde dochter in de uiteindelijke stamboom van Finwë thuishoort.

Het Huis van Finwë 

Noldo
Vanya